Carlo Pedini, compositore italiano
Federico Pedini Amati, politico sammarinese
Maria Lea Pedini, politica sammarinese
Mario Pedini, politico italiano